Хлопуши — название населённых пунктов:

Россия 

 Хлопуши — деревня в Берёзовском районе Пермского края.
 Хлопуши — деревня в Очёрском районе Пермского края.